Hat, HAT или HAt (латиницей) может означать:
 Гистонацетилтрансфераза ( — ) — фермент, ацилирующий лизины гистоновых белков.
 Астатоводород (хим. символ HAt) — химическое вещество, соединение астата и водорода.
 HAT- — первая часть обозначения экзопланет, обнаруживаемых в рамках проекта HATnet ().

См. также 
  (кириллицей)